George Lynch es el nombre de las siguientes personas:

 George Lynch (baloncestista) (n. 1970), que jugó en la NBA entre 1993 y 2005.
 George Lynch (músico) (n. 1954), guitarrista de la banda Dokken, entre otras.